Portal społecznościowy NK.pl (dawniej nasza-klasa.pl)
 Neturei Karta
 komórka NK
 Nordiska Kompaniet
 kod IATA Spirit Airlines